Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Comité Olímpico Arubano
Coat of Arms, de Engelse benaming voor Wapen